Peucedanum capense är en flockblommig växtart som beskrevs av David Nathaniel Friedrich Dietrich. Peucedanum capense ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Siljor
capense